Беллюстин — фамилия.

Известные носители 
 Беллюстин, Всеволод Константинович (1865—1925) — русский педагог, методист по начальной арифметике.
 Беллюстин, Сергей Всеволодович (1908—1988) — доктор физико-математических наук, профессор.

См. также 
Белюстин